Южносахалинск () е град в Русия, административен център на Сахалинска област.

Градът е разположен в югоизточната част на остров Сахалин, на река Сусуя. Към 2018 г. населението на Южносахалинск наброява 198 973 жители.

История 

Южносахалинск е основан през 1882 година като село Владимировка. От 1905 до 1946 градът е в състава на Япония и се е наричал Тойохара, център на префектура Карафуто. След края на Втората световна война е освободен от съветските войски и е преименуван в Южносахалинск, административен център на Сахалинска област. През 1946 г. получава статут на град.

Население 
Населението на Южносахалинск е съставено основно от руснаци. Тук се намира най-голямото корейско малцинство в Русия.

Климат 
Южносахалинск е разположен в зона на влажен умереноконтинентален климат, със студена зима и топло лято. Средната годишна температура е 2.8 °C.

Икономика 
В града са разположени множество щаб-квартири на крупни нефтени и газови компании, сред които и Ексон Мобил. Поради инвестициите в добива на горива в Сахалинска област, икономиката на града расте значително. През 2011 г. е отворен завод за цимент. Електричество се произвежда от Южносахалинската ТЕЦ. Работят множество малки предприятия за строителни материали, вагоноремонт и хранителни продукти. Градът разполага с летище и жп гара.

Побратимени градове 
  Асахикава, Япония
  Хакодате, Япония
  Ваканай, Япония
  Янджи, Китай

Външни препратки 
 Официален сайт на градската администрация на Южносахалинск
 Интерактивна карта на Южносахалинск

Източници 

Градове в Сахалинска област